Louis de Brancas ist der Name folgender Personen:

 Louis I. de Brancas (1663–1739), Duc de Villars und Pair de France
 Louis II. de Brancas (1714–1793), 5. Duc de Villars und Pair de France, 2. Duc de Lauraguais, Lieutenant-général des Armées du Roi, Gouverneur de Guise
 Louis de Brancas de Forcalquier (1672–1750), 2. Marquis de Céreste und souveräner (Titular)fürst der Insel Nisyros; französischer Militär und Diplomat 
 Louis-François de Brancas († 1679), 2. Duc de Villars, Pair de France
 Louis-Léon de Brancas (1733–1824), 3. Duc de Lauragais (1755), 6. Duc de Villars (1794), französischer Literat